Miejscowości w USA:
 Barlow – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Ballard
 Barlow – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
Gminy w USA:
 Barlow (ang. Barlow Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
W Wielkiej Brytanii:
 Barlow – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Barlow – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
Osoby:
 Horace Barlow – brytyjski neurofizjolog
ja:バロー
ru:Барлоу